Invincible może odnosić się do:

Muzyka 
 Invincible – album Michaela Jacksona
 Invincible – album brytyjskiej grupy 5ive
 Invincible – album grupy Skillet
 Invincible – album Two Steps from Hell
 Invincible – singel Muse
 Invincible – singel Tinie Tempah
 Invincible – singel Caroli Häggkvist
 Invincible – singel Kelly Clarkson

Filmy i seriale tv 
 Invincible (2001) – film Wernera Herzoga
 Invincible (2006) – film Ericsona Core'a
 Invincible – serial animowany

Statki i okręty 
 HMS "Invincible" – nazwa niektórych okrętów brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Navy)
 Krążowniki liniowe typu Invincible
 Invincible – teksański szkuner
 Lotniskowce typu Invincible

Pozostałe 
 Invincible – komiks Roberta Kirkmana, Cory Walkera i Billa Crabtree